Aquesta és una llista d'estrelles notables de la constel·lació del Burí, ordenades per ordre de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació.
 HD 31093.

Referències 
 
 
 
 
 

Burí